Agrippina je lahko:
 Agrippina starejša
 Agrippina mlajša
 Agrippina Minejska, svetnica